Муми-дол:
 Муми-дол — волшебная страна, где живут муми-тролли из серии сказок Туве Янссон.
 «Муми-дол» — советская трилогия мультфильмов студии «Свердловсктелефильм».
 «Всё дело в шляпе» (1980)
 «Лето в Муми-доле» (1981)
 «В Муми-дол приходит осень» (1983)
 «Муми-дол» (или «Муми») — мультсериал совместного производства Финляндии и Великобритании (2019).